Péricles pode referir-se a:

 Péricles, político da Grécia Antiga
 Péricles (filho de Péricles), filho de Péricles e Aspásia
 Péricles (cartunista)
 Péricles, cantor de pagode e samba
 Péricles Chamusca, ex-futebolista, atualmente treinador

Desambiguações de antropônimos